Рекорди Європи з бігу на 10000 метрів визнаються Європейською легкоатлетичною асоціацією з-поміж результатів, показаних європейськими легкоатлетками на відповідній дистанції на біговій доріжці стадіону, за умови дотримання встановлених вимог.

Європейська легкоатлетична асоціація розпочала ратифікацію континентальних рекордів у цій дисципліні у 1981.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – 10000 метрів (жінки)
 Хронологія рекордів України з легкої атлетики – 10000 метрів (жінки)

Примітки

Джерела 

 Рекорди Європи на сайті Європейської легкоатлетичної асоціації  
 Хронологія рекордів Європи з бігу на 10000 метрів серед жінок на сайті trackfield.brinkster.net  
 Довідник з хронології світових рекордів  на сайті Світової легкої атлетики 

Жінки